Чемпионат Европы по дзюдо 2021 года прошёл в Лиссабоне (Португалия) с 16 по 18 апреля во дворце спорта Алтис-Арена.

Общая информация 
Столица самого западного Европейского государства уже принимала аналогичный турнир в 2008 году. Программа турнира рассчитана на три игровых дня. 16 апреля за медали боролись мужчины в весовых категориях 60 и 66 кг, а также женщины в категориях 48, 52 и 57 кг. На следующий день, 17 апреля, состязались спортсмены в категориях 73 и 81 кг и спортсменки в категориях 63 и 70 кг. Закрывать чемпионат 18 апреля выпала честь дзюдоистам в категориях 90, 100 и свыше 100 кг, а также дзюдоисткам в категориях 78 кг и свыше 78 кг.

Медали

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Страны — участники чемпионата

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2021 года
2021 год в дзюдо
дзюдо
Чемпионаты Европы в Португалии
Спорт в Португалии в 2021 году
Международные соревнования по дзюдо в Португалии